Вилотић се може односити на:
 Милан Вилотић, српски фудбалер
 Стеван Вилотић, југословенски фудбалски менаџер